Эско́ — название ряда французских топонимов.

 Эско () — название реки Шельда во Франции и Бельгии.
 Эско () — коммуна в департаменте Атлантические Пиренеи, регион Аквитания, Франция.
 Эско () — департамент Первой империи.

См. также